Laura Trott est un nom pouvant désigner:

 Laura Kenny (née Laura Trott) (née en 1992), cycliste professionnelle britannique ;
 Laura Trott (née en 1984), femme politique britannique.